Альборада ( — світанок) — 

 Ранкова пісня іспанських пастухів в честь сходу сонця;
 Іспанська різновидність ранкової серенади, споріднена з провансальською альбою. Найбільш популярна на півдні Іспанії, в Валенсії. Мелодія співається в супроводі дульсайни та тамбурина;
 Народна інструментальна п'єса. Особливе поширення отримала в Галісії, Астурії та інших північно-західних провінціях Іспанії. Імпровізаційна по характеру мелодія Альборади виконується на волинках в супроводі тамбурина. Альбораді властива ритмічна свобода, чергування груп з різноманітною кількістю тактів. Приклад Альборади астурійського походження можна знайти в збірці Хосе Інсенгі (Cantos у bailes populares de Espaca, Madrid, 1888).

П'єси з назвою «Альборада» зустрічаються в творчості І. Альбеніса, М.Равеля (Alborada del gracioso), М. А. Римського-Корсакова та ін..

Примітки 

Іспанська музика